Подем е политическа партия в България. Основана е през 2018 г. Седалището ѝ е разположено на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 113, София, България. Председатели на партията са Александър Богданов и Христофор Дочев.

История 

Партията е създадена през 2018 г. главно от дейци и съучредители на партия Българската левица, които са против коалиция между Българската левица и АБВ, която изключва възможността партията да е част от Партията на европейските социалисти (ПЕС).

Участия в избори

Парламентарни избори

юли 2021 г. 

На парламентарните избори през юли 2021 г. партията е избрана да участва с бюлетина № 12 след жребий, изтеглен в ЦИК на 9 юни 2021 г. Партията се явява първа за регистрация в ЦИК, на 26 май.

При 42,19 % избирателна активност и 100 % обработени протоколи, партията получава 0,03 % подкрепа (или 862 гласа).

Резултати 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. (по избирателни райони):

Източници

Външни препратки 
  
 Официална страница на партия Подем във Фейсбук

Политически партии в България
Основани в България през 2018 година